Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrew Pattison e Butch Walts che hanno battuto in finale Mel Purcell e Dick Stockton 6–3, 6–4

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Ferdi Taygan (quarti di finale)

 Andrew Pattison /  Butch Walts (campioni)
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1981